Osoby
 Adam John Walsh – ofiara porwania
 Fran Walsh – nowozelandzka scenarzystka, reżyserka, aktorka i producent filmowy
 J.T. Walsh – amerykański aktor
 Don Walsh – amerykański oceanograf
 Kimberley Walsh – brytyjska piosenkarka i aktorka

Miejscowości w USA:
 Walsh – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Baca
Miejscowości w Kanadzie:
 Walsh – miejscowość w prowincji Alberta
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Walsh (ang. Walsh County) – w stanie Dakota Północna

Inne
 (7398) Walsh – planetoida